

Крапець () — село в Врачанській області. Входить до складу общини Мездра.
 Крапець () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Шабла.